«Vogue»  puede referirse a:

 Vogue, revista de moda y estilo de vida; 
 «Vogue», canción de la cantante estadounidense Madonna;
 Vogue, baile originado a finales de 1980 dentro de la cultura ball;
 «Vogue», canción de la cantante japonesa Ayumi Hamasaki; 
 Vogue, marca de lentes de sol; 
 Vogue Records, sello discográfico francés; o
 Vogüé, población y comuna francesa ubicada en la región de Ródano-Alpes.